Луганское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Луганское сельское поселение — входит в Джанкойский район Республики Крым
 Луганское сельское поселение — входит в Орловский район Ростовской области
 Луганское сельское поселение — входит в Красноармейский район Саратовской области